Hertz (eenheid), eenheid (Hz) van frequentie en toonhoogte
 The Hertz Corporation, een internationaal autoverhuurbedrijf

Personen 
Arne Hertz (1939), Zweeds rallynavigator
Gustav Ludwig Hertz (1887-1975), Duits natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Heinrich Hertz (1857-1894), Duits natuurkundige naar wie de eenheid hertz is genoemd
 Hertz Jospa (1904-1966), Belgisch verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Noreena Hertz (1967), Brits econoom en activiste
 Marcel Hertz (1920-2001), Nederlands verzetsstrijder
 Wilhelm Hertz (1835-1902), Duits schrijver

Zie ook 
 Herz (doorverwijspagina)